Телевидение в Турции появилось в 1952 году с запуском Стамбульским техническим университетом телевизионной станции İTÜ TV на оборудовании компании Philips. 

Первый национальный телевизионный канал — TRT 1, который был запущен в 1968 году. Цветное телевидение в Турции появилось в 1981 году на этом же канале. Первый частный телеканал Турции — Star — начал вещание 26 мая 1989 года. 

В 1993 году в Конституцию были внесены поправки о частном вещании на территории Турции. В 1994 году образован медиарегулятор — Управление радио и телевидения Турции (RTÜK). В том же году появился первый платный канал — киноканал Cine5.

Телевизионный рынок Турции контролируют несколько крупных телекомпаний — Kanal D, ATV и Show TV, являющихся самыми популярными в стране. В Турции популярны спутниковые платформы Digiturk, D-Smart и кабельная платформа Türksat, которые держат основную долю рынка.

На телевизионном рынке Турции немало американских брендовых телеканалов и каналов с долей американских компаний, таких как CNN Türk, Fox, NTV (2000—2014), CNBC-e (до 2015), TLC (с 2015), Lifetime, Bloomberg HT, FX, Sony Channel и других.

В 2018 году, после попытки военного переворота 16 июля 2016 года в Турции, в стране было закрыто 38 каналов из-за обвинений со стороны правительства в их связях со структурами турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, в свою очередь, обвинялся в организации попытки переворота.

В 2019 году в Турции насчитывалось 196 телеканалов, из которых 19 национальных, 12 региональных, 165 муниципальных и 1 государственная телерадиокомпания с 13 собственными телеканалами.

Самые просматриваемые телеканалы 
Рейтинг телеканалов по просмотрам в Турции на 2019 год.

Примечания 

Телевидение в Турции